El Cafetal steht für:

 El Cafetal, Ortschaft im Departamento Beni, Bolivien, siehe Puerto Villazón
 El Cafetal (Venezuela), Stadtteil in Baruta, Caracas, Venezuela